Termier est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Geneviève Termier (1917–2005), paléontologue française ;
 Henri Termier (1897–1989), géologue français ;
 Pierre Termier (1859–1930), géologue français.

Notes et références